Bernstein je vlastní jméno německého původu. Nosí je více známých osobností:

 Carl Bernstein (* 1944) – americký novinář a spisovatel
 Daniel J. Bernstein (* 1971) – americký programátor a matematik, aktivní v oblasti kryptografie
 Eduard Bernstein (1850–1932) – německý politik
 Elmer Bernstein (1922–2004) – americký hudební skladatel
 Even Bernstein (* 1960) – izraelský zápasník
 F. W. Bernstein (1938–2018) – vlastním jménem Fritz Weigle; německý lyrik, grafik, karikaturista a satirik
 Leonard Bernstein (1918–1990) – americký dirigent, hudební skladatel, klavírista, pedagog
 Ossip Bernstein (1882–1962) – šachový velmistr
 Perec Bernstein (1890–1971) – sionistický aktivista, izraelský politik
 Peter L. Bernstein (1919–2009) – americký historik a ekonom
 Richard J. Bernstein – americký filozof

Další významy 
 Bernstein im Burgenland – městys v rakouské spolkové zemi Burgenland
 Bernstein (hrad) – hrad v městysi Bernstein im Burgenland

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení